Calatrava, a Velha — antiga cidade da Mancha, Castela, Espanha, que deu origem ao topónimo
Castelo de Calatrava, a Nova — fortaleza da Mancha que sucedeu à anterior como sede da Ordem de Calatrava
Ordem de Calatrava — ordem militar castelhana fundada no século XII em Calatrava, a Velha
Campo de Calatrava — comarca histórica de Castela
Santiago Calatrava — arquiteto espanhol 

Municípios das Filipinas
Calatrava (Negros Ocidental)
Calatrava (Romblon)

Desambiguações de topônimos